

Typographie 

 Sako, une commune du Burkina Faso

Patronyme 

 Bakary Sako (né en 1988), footballeur français ;
 Cheick Sako, avocat et ancien ministre guinéen ;
 Hatadou Sako (née en 1995), joueuse franco-sénégalaise de handball ;
 Louis Raphaël  Sako (né en 1948), Patriarche de Babylone des Chaldéens depuis 2013, archevêque de Kirkouk en Irak ;
 Morike Sako (né en 1981), footballeur français ;
 Samuel Ikome Sako (né en 1966), homme politique camerounais et ancien président de l'État sécessionniste de l'Ambazonie ;
 Soumana Sako (né en 1950), homme politique malien.

Nom de scène 
Sako est un nom de scène qui peut désigner :
 Rodolphe Gagetta, rappeur français anciennement membre du groupe Chiens de paille.

Divers 
SAKO est un sigle qui peut désigner :
 SAKO (où SAKO signifie Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Oy), fabricant d'armes scandinave.